Скулкрафт () — англоязычная фамилия и топоним:
  (род. 1952) — американский политик-республиканец и бизнесмен.
 Скулкрафт, Генри (1793—1864) — американский географ, геолог и этнограф.
 Скулкрафт — тауншип в округе Хаббарт, Миннесота, США.
 Скулкрафт — административно-территориальный округ в штате Мичиган, США.